Raymond Martin peut désigner :
 Raymond Martin (alias Raimond Martin, Ramón Martí, Ramon Marti, etc.), dominicain catalan et disputateur religieux du  siècle ;
 Raymond Martin (1869-1943), homme politique français ;
 Raymond Martin (1910-1992), sculpteur français ;
 Raymond Martin (1949-), cycliste français ;
  (1992-), athlète américain.

Raymond Martin (alias Ramón Martí, Ramon Marti, Raimondo Martí, Raimundus Marti, Raymundo Martini, Raymond Martin, Raymund Martin, Raymond Martini, Raymundus Martini) est un dominicain catalan du XIIIe siècle, et disputateur religieux,